Сезон 2008/09 — 99-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 98-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. По итогам сезона клуб в 27-й раз в своей истории стал обладателем Кубка Австрии.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Бундеслига.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок УЕФА 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 2008/09
Fanclub Austria 80 — 2008/2009
Чемпионат Австрии 2008/09 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 2008/09 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок УЕФА 2008/09 на сайте AustriaSoccer.at

2008/2009
Аустрия Вена